Ума́рова — жіноча форма прізвища Умаров.

Відомі носії 

 Умарова Ася Рамазанівна (. 1985) — російська художниця і прозаїк.
 Умарова Ліза Сулимівна (. 1965) — російська співачка і автор пісень.
 Махбуба Умарова (1930—2005) — Герой Соціалістичної Праці (1960).